Аројо Арена има више значења:

 Аројо Арена (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Арена (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Арена (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Арена (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Арена (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику